Вальядоли́д ( ) — провинция на северо-западе Испании в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Административный центр — Вальядолид.

География 
Территория — 8110 км² (28-я среди провинций страны), что составляет 1,61 % территории Испании. Значительные площади занимают виноградники вердехо. Вместе с тем музей местного виноделия находится в живописном городке Пеньяфьель на территории винодельческого региона Рибера-дель-Дуэро. По территории провинции протекает крупная река Дуэро.

Демография 
По численности населения Вальядолид — 29-я провинция в стране. Население провинции в 2006 году было 519 249 жителей, что составляет 1,17 % от населения Испании, плотность населения — 64,03 чел./км². С 1996 года наблюдается рост численности населения:

Административное устройство

Ссылки 
 Совет провинции